Rache ist süß steht für:

 Laurel und Hardy: Rache ist süß (Babes in Toyland), US-amerikanischer Film von Charley Rogers und Gus Meins (1934)
 Rache ist süß (1941) (Design for Scandal), US-amerikanischer Film von Norman Taurog (1941)
 Rache ist süß (1990) (Sweet Revenge), französisch-amerikanischer Film von Charlotte Brandstrom (1990) 
 Rache ist süß (1997) (The Girl Gets Moe), US-amerikanischer Film von James Bruce (1997) 
 Rache ist süß, deutscher Verweistitel von Hering auf der Hose (The Revengers' Comedies), britisch-französisch-amerikanischer Film von Malcolm Mowbray (1997)
 Sweetwater – Rache ist süß (Sweetwater), US-amerikanischer Film von Logan Miller und Noah Miller (2013) 
 Rache ist süß (Fernsehshow), deutsche Fernsehshow auf Sat.1 mit u. a. Kai Pflaume (1998 bis 2001)
 Rache ist süß (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2020)

Siehe auch:
 Rache ist ein süßes Wort
 Rache schmeckt süß
 Rache ist sexy